La Division 2 1985-1986 è stata la quarantasettesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con il , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Jean-Marc Valadier del Montpellier con 22 gol per il girone A, e Eugène Kabongo del RC Parigi con 29 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Playoff Barrages 
 Qualificazioni : 
 -  2-1

 -  3-0
 Barrage :
 -  2-0 / 1-1 
 Barrage D1-D2 :
 (D1) -  (D2) 3-0 / 0-2 
 Finale Campione 2.Divisione :
 -  3-2 / 1-1 dts

Note

Voci correlate 
 Division 1 1985-1986
 Coppa di Francia 1985-1986

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1985
Calcio nel 1986